Distress – aspetto dello stress
 Sindrome da distress respiratorio – malattia polmonare
 Distress – romanzo di Greg Egan del 1995
 Distress – film del 2003 diretto da Blue Kraning